Константи́н Ива́нович Ивано́в:
 Иванов, Константин Иванович (1823—1887) — российский военный инженер, генерал.
 Иванов, Константин Иванович (1876—?) — учитель, депутат Государственной думы II созыва от Иркутской области.
 Иванов, Константин Иванович (1906—1970) — советский историк, краевед.
 Иванов, Константин Иванович (1901 — не позднее 1969) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.